Альтфатер — немецкая фамилия.

Известные носители:

 
 Альтфатер, Дмитрий Васильевич (1874—1931) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Альтфатер, Егор Христианович (1799—1862) — генерал-лейтенант Русской императорской армии; отец генералов Василия и Михаила А.
 Альтфатер, Кэтрин (1907—1984) — американская художница.
 Альтфатер, Михаил Егорович (1840—1918) — генерал от артиллерии, член Государственного Совета, отец В. М. Альтфатера.
 Альтфатер, Эльмар (1938—2018) — профессор политических наук в Свободном университете Берлина.